Bamberger kan syfta på:

 Bamberger Symphoniker – en symfoniorkester

Personer
 Heinrich von Bamberger (1822–1888), en österrikisk patolog
 Ludwig Bamberger (1823–1899), en tysk-judisk nationalekonom och politiker
 Simon Bamberger (1846–1926), en tysk-amerikansk politiker